ВПТ — аббревиатура; может означать:

 Венгерская партия трудящихся
 Взвод плавающих танков
 Военно-полевая терапия
 Военно-полевой трибунал
 Военно-почтовый транспорт (в РККА до 1941 года)
 Волжский политехнический техникум (см. Волжск)
 Внешпосылторг

Примечания